Ташань:

 Ташань — село в Переяслав-Хмельницком районе Киевской области (Украина)
 Ташань — река в Сумской и Полтавской областях (Украина)